Circoscrizione Umbria – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Umbria – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica